USS Iowa je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Iowa (1864)
 USS Iowa (BB-4) 
 USS Iowa (BB-53) 
 USS Iowa (BB-61) 

Iowa